Rogers Cup 2015, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2015 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 10–16 sierpnia 2015 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 513 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015
WTA
WTA Tour